Мужская сборная Норвегии по кёрлингу — представляет Норвегию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Норвегии (, ). Сборная является одной из сильнейших в мире, неоднократный победитель и призёр турниров по кёрлингу на зимних Олимпийских играх, чемпионатов мира и Европы.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1975—1991, 1993—2017 сборная Норвегии выступала в дивизионе «А», в 1992 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Норвегия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Норвегии

См. также 
 Женская сборная Норвегии по кёрлингу
 Смешанная сборная Норвегии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Норвегии по кёрлингу
 Сборная Норвегии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Норвегии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Норвегии по кёрлингу

Норвегия
Кёрлинг в Норвегии
Кёрлинг